Александр Числов:
 Числов, Александр Владимирович (1964—2019) — советский и российский актёр.
 Числов, Александр Михайлович (1915—2009) — советский лётчик, Герой Советского Союза.